Hemskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hemskär, Ingå, Nyland, Raseborg,

Sverige 

 Hemskär, Värmdö kommun, Stockholms län, 

Robotskapade Finlandförgreningar